Stanisław Studencki (malarz)
 Stanisław Studencki (psycholog)